Пол Кэмерон (): Кэмерон, Пол (род. 1939) — американский психолог, антигомосексуальный активист.
 Кэмерон, Пол (род. 1958) — канадский кинооператор.